Кирнберг-ан-дер-Манк () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Мельк.  Население составляет 1000 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 17,66 км². Официальный код  —  31515.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фердинанд Нойхаузер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 12 мест.
 Партия K2000 занимает 5 мест.
 СДПА занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии